Blachownia (plaats), plaats in Polen
 Blachownia (gemeente), gemeente in Polen